Pielgrzymowice ist der Name von drei Ortschaften in Polen:

 in der Woiwodschaft Kleinpolen:
 Pielgrzymowice (Michałowice)

 in der Woiwodschaft Oppeln:
 Pielgrzymowice (Wilków)

 in der Woiwodschaft Schlesien:
 Pielgrzymowice (Pawłowice)